A 2018. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték az Alpensia csúszóközpontban. Az aranyérmet a német Natalie Geisenberger nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N1